Зенóн   — чоловіче ім'я (давньо)грецького походження, означає «подарунок Зевса». Також часто використовується як прізвище.

 Зенон Веронський (300—370/371) — єпископ Верони
 Зенон Елейський (бл. 490—430 до н. е.) — давньогрецький філософ
 Зенон з Кавносу (2 ст. до н. е.) — давньогрецький письменник
  Зенон із Кітіона, Зенон Кітіонський (334—262 до н. е.) — давньогрецький філософ, засновник школи стоїцизму
 Зенон Когут — канадський історик українського походження
 Зенон Родоський, Зенон з Родосу (3 і 2 ст. до н.е.) — давньогрецький політик і історик 
 Зенон Сидонський, Зенон із Сидона (2 ст. до н. е.)  — давньогрецький філософ, учень афінського епікурейця Аполлодора
 Зенон Тарсійський, Зенон з Тарсу (2 ст. до н. е.) — давньогрецький філософ, голова школи стоїків
 Зенон або Флавій Зенон (бл. 425—491) — візантійський імператор

Чоловічі імена